Сас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Сонейра. Занимает площадь 133,68 км². Население — 5295 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи